Зорге:

Фамилия 
 Зорге, Георг Андреас (1703—1778) — немецкий теоретик музыки, органист, композитор.
 Зорге, Густав (1911—1978) — гауптшарфюрер СС, рапортфюрер в концлагере Заксенхаузен.
 Зорге, Фридрих Адольф (1828—1906) — немецкий политик-социалист.
 Зорге, Рихард (1895—1944) — советский разведчик, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Зорге — посёлок в Германии.
 Зорге — пассажирская станция Московского центрального кольца.
 Нойе Зорге — исторический район Кёнигсберга.

Другое 
 «Зорге» — российский телесериал 2019 года о разведчике Рихарде Зорге.

См. также 
 Улица Зорге
 Цорге (значения), немецкое Zorge